Mona Lisa peut faire référence à :
 La Joconde, une peinture de Léonard de Vinci ;
 La fête Qingming au bord de la rivière, une peinture de Zhang Zeduan surnommée la Mona Lisa chinoise ;
 Lisa Gherardini (, Florence -  ou vers 1551), le modèle de La Joconde, un portrait commandé par son mari et peint par Léonard de Vinci.

Musique 
 Mona Lisa, un opéra de Max von Schillings (1915) ;
 Mona Lisa, une chanteuse et actrice américaine ;
 Mona Lisa, un groupe français de rock progressif ;
 The MonaLisa Twins, un groupe de pop rock, d'origine autrichienne.

Chansons 
 Mona Lisa, une chanson de Lio sortie en 1982 ;
 Mona Lisa, une chanson de Nat King Cole ;
 Mona Lisa, une chanson de Britney Spears ;
 Mona Lisa, une chanson du groupe The All-American Rejects ;
 Mona Lisa, une chanson du groupe Dead Sara ;
 My Mona Lisa, une chanson du groupe Viza ;
 Mona Lisa, un single et album des M-Blaq (groupe de Korean Pop) ;
 Mona Lisa, une chanson sur l'album ULTRA de Booba  ;
 The Ballad Of Mona Lisa, une chanson du groupe Panic! at the Disco.

Cinéma 
 Le Sourire de Mona Lisa (Mona Lisa Smile), un film américain réalisé par Mike Newell (2003) ;
 Mona Lisa, un film de Neil Jordan sorti en 1986.

Littérature
 Monna Lisa, une comédie en un acte et en vers, écrite par Jules Verne entre 1851-1855 ;
 Mona Lisa s'éclate.

Autres sujets 
 Mona Lisa, un navire de croisière ;
 Mona Lisa, un cratère d'impact sur Vénus.

Voir aussi 
 La Monalisa, une variété de pomme de terre.